Са́ра Ба́тлер (; род. 11 февраля 1985, Пуйаллап, Вашингтон, США) — американская актриса.

Биография 
Сара Батлер родилась в небольшом американском городе Пуйаллап, Вашингтон. Актёрскую карьеру она начала в родном городе. Увлечение театральной деятельностью привело к тому, что Сара бросила занятия спортом, которым также была увлечена.

Выступления в школьных и городских театральных спектаклях принесли начинающей актрисе успех. Сара приняла решение стать профессиональной актрисой. Сара закончила колледж в Лос-Анджелесе, затем полтора года изучала искусство театра и кино в Университете Южной Калифорнии. Год Сара работала в роли «Красавицы» в Диснейленде. После этого началась её карьера в кино и на телевидении.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США
Выпускники Школы драматического искусства Университета Южной Калифорнии
Выпускники Университета Южной Калифорнии